Iwata (Shizuoka), een stad in de Japanse prefectuur Shizuoka
Júbilo Iwata, een Japanse voetbalclub uit de J-League

Personen met de achternaam Iwata
Satoru Iwata, de vierde president van Nintendo